Weidmüller ist der Familienname von
Wilhelm Weidmüller (1889–?), deutscher Lehrer
weiteres 
Weidmüller (Unternehmen) in Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:

Weidenmüller